Die Abkürzung MBZ steht für:

 Maatschappij van de Brugse Zeehaven NV 
 Mikrobielle Brennstoffzelle 
 Mobiles Bekämpfungszentrum für Tierseuchen 
 Musisches Bildungszentrum St. Goar

Die Abkürzung MbZ steht für:
 Muhammad bin Zayid Al Nahyan

Die Abkürzung mbz steht für:

 Modellbahnzeitschrift (eine von 1981 bis 2009 erschienene Modellbahnzeitschrift)

Abkürzung